Астери́кс — многозначный термин:

 Астерикс — вымышленный персонаж-галл; герой мультфильмов, комиксов и фильмов;
 «Астерикс» — серия комиксов Рене Госинни и Альбера Удерзо.
 ASTERIX — протокол для обмена данными наблюдения.

Другое:
 «Астерикс» — первый французский спутник (на орбите Земли с 26 ноября 1965).
 Астерикс (звездовик, астерия, звёздчатый рубин, звёздчатый сапфир, звёздчатый корунд) — редкий вид рубина и сапфира, дающий преломление лучей света в форме звезды.

См. также 
 Парк Астерикс — во Франции.
 Астериск (значения)
 Астер